L'haplogroupe H humain peut référer à :
 l'haplogroupe H du chromosome Y (lignées masculines) ;
 l'haplogroupe H mitochondrial (lignées féminines).